Nicolas Meloche (né le  à LaSalle dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2013-2014 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ ||54 ||6 ||19 ||25 ||47 ||22 ||0 ||8 ||8 ||8
|-
| 2014-2015 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ ||44 ||10 ||24 ||34 ||99 ||12 ||4 ||6 ||10 ||22
|-
| 2015-2016 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ ||25 ||8 ||8 ||16 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Olympiques de Gatineau || LHJMQ ||28 ||5 ||12 ||17 ||38 ||9 ||1 ||2 ||3 ||10
|-
| 2016-2017 || Olympiques de Gatineau || LHJMQ ||26 ||7 ||14 ||21 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Islanders de Charlottetown || LHJMQ ||35 ||9 ||17 ||26 ||35 ||13 ||3 ||4 ||7 ||30
|-
| 2017-2018 || Rampage de San Antonio || LAH ||58 ||5 ||12 ||17 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Eagles du Colorado || ECHL ||5 ||1 ||0 ||1 ||0 ||24 ||1 ||5 ||6 ||41
|-
| 2018-2019 || Eagles du Colorado || LAH ||55 ||6 ||15 ||21 ||53 ||4 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 2019-2020 || Barracuda de San José || LAH ||41 ||0 ||7 ||7 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Sharks de San José || LNH  ||7 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Barracuda de San José || LAH ||29 ||0 ||9 ||9 ||28 ||4 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
| 2021-2022 || Sharks de San José || LNH ||50 ||2 ||5 ||7 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Barracuda de San José || LAH ||10 ||1 ||0 ||1 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

| 2014 || align="left"| Défi mondial -17 ans ||6 ||1 ||1 ||2 ||4 || align="left"| place
|-
| 2014 || align="left"| Ivan Hlinka -18 ans ||5 ||0 ||1 ||1 ||6 || align="left"| Médaille d'or

Récompenses 
2013-2014 : nommé dans la première équipe d'étoiles des recrues de la LHJMQ.

Références 

Naissance en juillet 1997
Naissance à Montréal
Joueur international canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur des Olympiques de Gatineau
Joueur des Islanders de Charlottetown
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Eagles du Colorado (ECHL)
Joueur des Eagles du Colorado
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Sharks de San José